Saint-Léger, oltre a equivalere all'italiano San Leodegario, può riferirsi a diversi toponimi:

Belgio
 Saint-Léger, comune ella provincia del Lussemburgo

Francia
 Saint-Léger, comune delle Alpi Marittime
 Saint-Léger, comune della Charente
 Saint-Léger, comune della Charente Marittima
 Saint-Léger, comune del Lot e Garonna
 Saint-Léger, comune della Mayenne
 Saint-Léger, comune del Passo di Calais
 Saint-Léger, comune della Savoia
 Saint-Léger, comune della Senna e Marna
 Saint-Léger, comune del l’Ain

Italia
 Chiesa di Saint-Léger a Aymavilles (Valle d'Aosta)